Stepanowa () ist der weibliche russische Familienname folgender Personen:

 Alexandra Stepanowa (Gewichtheberin) (* 1991), litauische Gewichtheberin
 Alexandra Nikolajewna Stepanowa (* 1995), russische Eistänzerin

 Inna Jakowlewna Stepanowa (* 1990), russische Bogenschützin
 Julija Igorewna Stepanowa (* 1986), russische Mittelstreckenläuferin

 Marina Iwanowna Stepanowa (* 1950), sowjetische Hürdenläuferin
 Warwara Fjodorowna Stepanowa (1894–1958), russische Malerin
 Wassilissa Andrejewna Stepanowa (* 1993), russische Ruderin
 Weronika Sergejewna Stepanowa (* 2001), russische Skilangläuferin

Siehe auch:

 Štěpánová
 Stepanow

fr:Stepanova